Гиппон () — древнегреческий философ V века до н. э.

Ямвлих помещает его в список пифагорейцев. Получил прозвище «безбожник». Согласно Аристоксену и Ямвлиху, происходил с Самоса, согласно Цензорину — из Метапонта, согласно Сексту Эмпирику — из Регии. Менон () называет его «Кротонским». В связи с этим некоторые авторы предполагают, что, возможно, речь идет о разных людях. Старший современник Аристофана Кратин написал на него сатиру, изобразив его как безбожника, в пьесе "Всевидящие"(ок. 435/31).

За начало всего, по одним сведениям, Гиппон считал воду, по другим — воду и огонь, по третьим — землю. Большое внимание уделял вопросам биологии и медицины, в частности, проблемам эмбриологии. Объяснял происхождение близнецов. Писал также по вопросам ботаники. Подчеркивал значение числа "семь" для этапов человеческой жизни. Сочинения Гиппона до нас не дошли. Отмечается некоторое сходство его взглядов и взглядов, изложенных в одной из глав древнекитайского трактата «Гуань-цзы» (Гл.39).

Фрагменты 
 Маковельский А. О. Досократики. Ч. 3. Казань, 1919. С. 8-12. 
 Фрагменты ранних греческих философов. Ч. I. М., 1989. С. 421—424.
 I Presocratici, testimonianze e frammenti da Talete a Empedocle, Milano, Bur Rizzoli 2012

Литература 
 Гатри У.К. История греческой философии. Досократовская традиция от Парменида до Демокрита. СПб., 2017. С. 585-591. ISBN 978-5-93615-158-3
 Дёмин Р. Н. Гиппон Самосский и древнекитайский трактат «Земля и вода» // Рабочие тетради по компаративистике. Вып. 8: Сравнительные исследования в политических и социальных науках. СПб., 2003.
 Жмудь Л. Я. Пифагор и ранние пифагорейцы. — М.: Университет Дмитрия Пожарского, Русский Фонд Содействия Образованию и Науке, 2012. — 445 с. — 1000 экз. — ISBN 978-5-91244-068-7.
 Жмудь Л. Я. Наука, философия и религия в раннем пифагореизме. СПб.,1994.
 Michel Narcy: Hippon de Samos. In: Richard Goulet (Hrsg.): Dictionnaire des philosophes antiques, Band 3, CNRS Éditions, Paris 2000, ISBN 2-271-05748-5, S. 799—801

Древнегреческие философы
Философы V века до н. э.
Пифагорейцы
Эмбриология